«Га́лицко-ру́сское благотвори́тельное о́бщество» — общественная организация, основанная в Санкт-Петербурге 15 декабря 1902 года, в 1910 году также было открыто отделение в Киеве, а в 1911 году — в Одессе. Обозначала целью поддержание культурного единства галичан, буковинцев и «угрорусов» (закарпатских русинов) с русским народом. Оказывало материальную поддержку научно-литературным и образовательным русофильским организациям в Австро-Венгрии, проводило с ними совместные образовательные мероприятия, лоббировало интересы русского населения «подъяремной» Руси перед русской общественностью и властями Российской империи. Фактически прекратило деятельность в конце 1917 года.

История

Неполитический период (1903-1905)
Общество было основано 15 декабря 1902 году в Санкт-Петербурге. Основателем, и первым председателем общества являлся филолог-славист Антон Будилович. Вице-президентом общества был избран галицко-русский общественный деятель, панславист, журналист, публицист и поэт Дмитрий Вергун. До 1905 года общество не имело политических целей и занималось исключительно благотворительностью, материальной помощью и народным просвещением галицкого русского населения Австро-Венгрии.

Политический период (1905-1917) 

Первым печатным органом общества стал издаваемый в Вене журнал «Славянский век». Однако в 1905 году он был запрещен в Австро-Венгрии, а его редактор Дмитрий Вергун был арестован и заключен в тюрьму. В 1907 году он вышел на свободу и переехал в Российскую империю. В Санкт-Петербурге, в том числе благодаря «Славянскому веку», он сумел объединить славистские клубы.

К 1907 году общество набрало достаточную политическую силу и превратилось во влиятельную политическую и церковную силу. Активную деятельность общество начало в 1908 году после путешествия графа Владимира Бобринского в Галицию и Буковину

Ежегодно правительство Российской империи по запросу министра внутренних дел на развитие галицко-русского движения выделяло 60 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей выделялось непосредственно через министра финансов Российской империи. Во избежание дипломатических скандалов, эти деньги перечислялись через Галицко-русское благотворительное общество, как негосударственную общественную организацию.

Общество занималось поставками в Галицию и Буковину литературы на русском языке. Негласно также деятелями общества из числа галицких русофилов велась разведывательная работа на территории Австро-Венгрии в пользу Российской империи. Время от времени проводимые австрийскими властями судебные процессы над участниками общества по обвинению их в шпионской деятельности давали Галицко-русскому благотворительному обществу повод для громких пропагандистских акций и попыткам вмешательства России в дела Австро-Венгрии для защиты прав русского населения.

В период Первой мировой войны представители общества заняли несколько должностей в Галицком генерал-губернаторстве, созданном на занятых Русской императорской армией Галичине и Буковине. Осуществляло помощь беженцам первой мировой войны русофильской ориентации.

Численность, состав и политическая принадлежность 
Идейно Галицко-русское благотворительное общество было близко к партии русских националистов «Всероссийский национальный союз». В 1910 году во главе с Николаем Стороженко было открыто отделение в Киеве, количество активных членов этого отделения достигало 200 человек, в 1911 году также было открыто отделение в Одессе во главе с профессором Петром Казанским. В 1912-1913 годах численность членов общества в Санкт-Петербурге составляла 250-300 человек.

Примечания

Литература 
 Галицко-русское благотворительное общество (Петербург). Киевское отделение. Червонная Карпатская Русь — часть единой неделимой Руси: Отчет о деятельности Киевского отделения Галицко-русского общества / Киевское отделение Галицко-русского общества. — Киев, 1915. — 64 с.
 Мазур О., Сухий О. М. Галичина: «Галицько-російське благодійне товариство» (1902-1914 рр.) // Вісник державного університету «Львівська політехніка»: Держава та армія. — № 377. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1999. — С. 104-113.
 Бахтурина А. Ю. Галицко-русское благотворительное общество и галицийские «Москвофилы» в начале XX века // Труды историко-архивного института. — 2014. — С. 17-28.
Организации Российской империи